Helen's Babies – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Thanhouser
 Helen's Babies – film del 1924 diretto da William A. Seiter